Raine ist der Name folgender Personen:

 Craig Raine (* 1944), englischer Autor
 Friedrich Raine (1821–1893), deutsch-amerikanischer Verleger, Zeitungs-Herausgeber und Generalkonsul
 Jessica Raine (* 1981 oder 1982), britische Schauspielerin
 James Raine (1886–1928), englischer Fußballspieler 
 John Raine (1786?–1837), australischer Kaufmann
 June Raine (* 1952), britische Pharmakologin
 Kathleen Raine (1908–2003), britische Schriftstellerin
 Lena Raine (* 1984), US-amerikanische Komponistin und Musikproduzentin
 Mary Bertha Raine (1877–1960), australische Unternehmerin und Philanthropin
 Norman Reilly Raine (1894–1971), US-amerikanischer Autor
 Thomas Raine (1793–1860), Seemann und Kaufmann
 Tom Raine Raine (1858–1929), australischer Immobilienmakler
 William MacLeod Raine (1871–1954), britisch-amerikanischer Autor

Raine ist ein Element in der Kulturlandschaft:
 Raine bezeichnet gehölzfreie, schmale Streifen zwischen Kulturflächen. Man unterscheidet jeweils zwischen Feldrain/Ackerraine oder Wegraine.
 für die schottische Ortschaft, siehe Old Rayne

Unternehmen:
 Herbert Raine & Sons, ein ehemaliger britischer Hersteller von Automobil- und Buskarosserien